Влади́мир Влади́мирович Мирзо́ев (род. 21 октября 1957 года) — советский и российский режиссёр театра и кино, сценограф, педагог. Лауреат Государственной премии России (2001).

Биография 
У меня армянская фамилия и четвертушка армянской крови, но при этом у меня ещё есть грузинская кровь, русская, французская, немецкая, еврейская.

Окончил 59-ю школу имени Гоголя, где увлёкся театром, принимая участие в 9-10 классах в работе школьного театра.

Учился на дефектологическом факультете МГПИ им. В. И. Ленина. Пытался поступить на режиссерский факультет ВГИКа, но не прошёл отбор в третьем туре из-за несогласия с одним из членов конкурсной комиссии. В 1976 году поступил в ГИТИС на режиссёрский факультет в мастерскую Марка Местечкина, в 1981 году окончил институт. С ноября 1987 по май 1989 года — художественный руководитель Театра-студии «Домино» в творческих мастерских при Союзе театральных деятелей РСФСР. В декабре 1990 года в Торонто основал театральную компанию Horisontal Eight («Горизонтальная Восьмёрка»). Являлся художественным руководителем группы.

С 2012 года — мастер курса, педагог по актерскому мастерству в Институте театрального искусства.

С 2019 по 2020 год — руководитель магистратуры «Искусство кино: режиссура и драматургия» Школы дизайна НИУ ВШЭ.

Общественная позиция 
 В октябре 2008 года подписал открытое письмо-обращение в защиту и поддержку освобождения юриста нефтяной компании ЮКОС Светланы Бахминой.
 В 2012 году выступил как комментатор политической ситуации в фильме «Болотная лихорадка».
 В октябре 2012 года участвовал в выборах в Координационный Совет российской оппозиции, где занял 28 место в общегражданском списке.
 В феврале 2013 года, отвечая на вопрос журнала The New Times, выступил со словами поддержки в адрес подростков: «Именно на вас, на первое свободное поколение, выросшее в полусвободной России, вся надежда. Вам придется построить государство, которого сегодня нет, которое „разобрали на органы“ чекисты да коммунисты».
 В марте 2014 г. подписал письмо «Мы с Вами!» КиноСоюза в поддержку украинского Евромайдана, а также обращение против политики российской власти в Крыму.
 В сентябре 2014 г. подписал заявление с требованием «прекратить агрессивную авантюру: вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на Юго-Востоке Украины».
 В июне 2018 записал видеообращение в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осуждённого и заключённого в России.
 В сентябре 2020 года подписал письмо в поддержку протестных акций в Белоруссии.
 В феврале 2022 года подписал обращение против вторжения России на Украине.

Семья 
Вторая супруга — Екатерина Мирзоева, автор сценария фильма «Учительница первая моя, или Мальчишник по-русски», исполнительный продюсер фильма «Борис Годунов».

Сын от первого брака — Павел Владимирович Мирзоев (род. 1977)

Творчество 
Работает над оформлением своих спектаклей совместно с художником Павлом Каплевичем.

Владимир Мирзоев выпустил три книги в издательстве «НЛО»:
 «Спящий режим» — М.: Новое литературное обозрение, 2006. ISBN 5-86793-462-4
 «Птичий язык». — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 368 с.: ил. ISBN 978-5-86793-971-7
 «Тавматургия: Одноактные пьесы, сценарий». — М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 272 с. ISBN 978-5-4448-0113-0

Театр

Театр имени Вахтангова 
  — «Амфитрион» (по пьесе «Амфитрион» Мольера)
  — «Сирано де Бержерак» (по пьесе «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана)
  — «Лир» (по мотивам пьесы «Король Лир» Уильяма Шекспира)
  — «Дон Жуан и Сганарель» (по мотивам пьесы «Дон Жуан, или Каменный пир» Мольера)
  — «Принцесса Ивонна» (по пьесе «Ивонна, принцесса Бургундская» Витольда Гомбровича)
  — «Предательство» (по одноимённой пьесе Гарольда Пинтера)
 2014 — «Безумный день или женитьба Фигаро»

Театриум на Серпуховке п/р Терезы Дуровой 
  — «Дракон» Е. Шварца

«Ленком» 
  — «Праздничный день» Ольга Михайлова. Художник — В. Другова. Спектакль принимал участие во Всесоюзном фестивале молодёжных театров в Тбилиси.
  — «Две женщины» И. С. Тургенев. Сценическая версия комедии Месяц в деревне
  — «Тартюф» Ж.-Б. Мольера

Московский драматический театр им. К. С. Станиславского 
  — «Женитьба» Н. В. Гоголя
  — «Кто сильней» Август Стриндберг
  — «Хлестаков», сценическая версия комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»
  — «В поисках чудесного», современный балет-опера, посвященный кругу идей Георгия Гурджиева. Сделан в сотрудничестве с хореографом Кимом Франком. Декорации — В. Фишкин, костюмы — П. Каплевич, композитор — А. Шелыгин
  — «Голуби» Михаила Угарова
  — «Тот этот свет» Алексея Казанцева
  — «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира
  — «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира
Свердловский государственный академический театр драмы
 2014 — "Доходное место" А.Н. Островского

Московский драматический театр им. А.С. Пушкина

2015 - "Вишневый сад" А.П. Чехова

Московский театр «Кураж» 
 2016 — «Трибунал» Владимира Войновича
 2017 - "12 ночь" Вильяма Шекспира

Русский драматический театр Литвы 
  — «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира
  — «Тартюф» Мольера

Независимый театральный проект 
  — «Миллионерша» Джорджа Бернарда Шоу

Творческие мастерские СТД 
  — «Мадам Маргарита» Роберто Атайяда. Художник — С. Якунин. Этот спектакль был приглашён на фестиваль Русской культуры в Цюрихе, Швейцария.
  — «Полуденный раздел» Поля Клоделя. Спектакль принимал участие в театральном фестивале «На обочине». Приз «За лучшее исполнение женской роли».
  — «Фрекен Жюли» Августа Стриндберга. Художники — П. Каплевич, Б. Шаповалов. Этот спектакль был приглашён на фестиваль Русской культуры в Цюрихе, Швейцария.
  — «Эскориал» Мишель де Гельдерода.
  — «Возможности 'А'» Говарда Баркера.
  — «Тлеющие угли» Сэмюэля Беккета. Московский театр кукол. Сценография — Ю. Хариков, костюмы — П. Каплевич.
  — «Коллекция Пинтера» по пьесе «Коллекция» Гарольда Пинтера

Horizontal Eight Studio. и другие студии в Торонто 
  — «Победа» Михаил Богомольный. Спектакль игрался на русском языке, с участием русских актёров и синхронным переводом на английский язык.
  — «Возможности „Б“» Говард Баркер.
  — «Игроки в пинг-понг» Уильям Сароян.
  — «Саломея» Оскар Уайльд.
  — «Сильнейший» Август Стриндберг.
  — «Ивона, принцесса Бургундии» Витольд Гомбрович. Художники — В. Ковальчук, А. Романовска. Спектакль номинировался по категории «За лучшее исполнение главной женской роли» на театральный приз «Дора Аворд» в Канаде.
  — «Калигула» Альбер Камю. Спектакль номинировался на театральный приз «Дора Аворд» в Канаде по категориям «За лучшую режиссёрскую работу» и «За лучший спектакль».
  — «Медея-материал» Хайнер Мюллер.
  — «Предложение. Медведь» Антон Чехов.
  — «Три актера и их драма. Слепые» Мишель де Гельдерод. Спектакль был приглашён на театральный фестиваль в Эдинбурге, Шотландия.
  — «Коллекция» Гарольд Пинтер. Художники — В. Ковальчук, А. Романовска.
  — «Она мертва» Пол Абельман.
  — «Пир пауков» Анита С. МакФарлейн.
  — «Русский сон» Ольга Михайлова. Художники — В. Ковальчук, А. Романовска.

Кино

Режиссёр

Художественные фильмы 
  — «Учительница первая моя, или Мальчишник по-русски»
  — «Четыре любови»
  — «Знаки любви»
  — «Человек, который знал всё»
  — «Борис Годунов»
  — «Южный сценарий»
  — «Её звали Муму»
  — «Петрушка» (ограниченный показ с отказом от прокатного удостоверения)
  — «Русская смерть» (в киноальманахе «Время женщин»)
  — «Как Надя пошла за водкой».

Телефильмы 
  — «Этюды о свободе»

Телесериалы 
  — «Неправильные»
  — «Топи»

Телеспектакли 
  — «Любовь»
  — «Страстное и сочувственное созерцание»
  — «Пьеса для мужчины»
  — «Башмачкин»
  — «Контракт»
  — «Петрушка»

Сценарист 
  — «Знаки любви»
  — «Человек, который знал всё»

Документальные фильмы 
 2012 — съёмки в фильме «Болотная лихорадка».

Признание и награды 
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2001 года (10 июня 2002)
 2011 — премия «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков — специальная премия имени Мирона Черненко (за фильм «Борис Годунов»)
 2022 — Национальная премия в области веб-индустрии — лучший режиссёр сериала («Топи»)

Примечания

Ссылки 

 
 
 Владимир Мирзоев в энциклопедии «Кругосвет»
 Владимир Мирзоев на сайте «Кино-Театр»
 Режиссёр Владимир Мирзоев — о «Борисе Годунове» и схлопнувшемся времени. Радио Свобода. 08.11.2011
 «Замените элиты — и всё заработает» — интервью «Новой газете» 21.12.2011
 «Есть ощущение, что отступать уже некуда» — интервью «Новым известиям» 22.12.2011
 «Одного человека назовут „вором“ — он оскорбится, а другой за доблесть сочтёт» — интервью «Московским новостям» 20.07.2012.

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
 
Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства
Русские эмигранты четвёртой волны в Канаде
Вернувшиеся русские эмигранты четвёртой волны
Члены координационного совета российской оппозиции
Подписавшие обращение «Мы с вами!» КиноСоюза